Чемпионаты мира по волейболу среди юношей — соревнования для мужских юниорских сборных, проводимые под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
 
Проводятся с 1989 года. Периодичность — один раз в два года по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсмены до 18 лет включительно.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Страница на сайте Международной федерации волейбола

 

Чемпионаты мира по волейболу среди юношей